

Astronomia
 Cratere Boivin – cratere sulla superficie di Venere

Persone
 Guillaume Boivin (1989) – ciclista su strada canadese
 Jean Boivin (1663-1726) – scrittore francese
 Jean-Marc Boivin (1951-1990) – alpinista, scialpinista e paracadutista francese
 Leo Boivin (1932-2021) – allenatore di hockey su ghiaccio ed ex hockeista su ghiaccio canadese
 Louis Boivin (1649-1724) – scrittore francese
 Marie Boivin (1773-1841) – divulgatrice scientifica e scrittrice francese 
 Olivier Boivin (1965) – ex canoista francese